Picher (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Picher (Oklahoma), een spookstad in de Amerikaanse staat Oklahoma